Сен-Сен-л’Аббеи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сен-Сен-л’Аббеи. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21573.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 360 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 193 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 158 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 81,9 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 158 активных жителей работали 140 человек (73 мужчины и 67 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 35 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Сен-л’Аббеи 

Коммуны департамента Кот-д’Ор